

Sigle 
 Yves Saint-Laurent – stilista francese fondatore dell'omonima etichetta

Codici 
 YSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint-Léonard (Nuovo Brunswick) (Canada)
 ysl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni jugoslava